Donnelly steht für:
 Donnelly (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Donnelly ist der Name folgender 

Orte:

- in den Vereinigten Staaten:
 Donnelly (Idaho)
 Donnelly (Michigan)
 Donnelly (Minnesota)
 Donnelly (Pennsylvania)

- in Kanada:
 Donnelly (Alberta)

- in Australien:
 Donnelly River (Western Australia)

geografischer Objekte:
 Donnelly Island

Siehe auch:
 Donelly
 Donnally-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika